Aleks Petkov (1999) – calciatore bulgaro
 Aleksandr Petkov Delčev (1971) – scacchista bulgaro
 Dimităr Petkov (1858-1907) – politico bulgaro
 Dimităr Petkov (1987) – calciatore bulgaro
 Georgi Petkov Bliznaški (1956) – politico e giurista bulgaro
 Georgi Stojanov Petkov (1976) – calciatore bulgaro
 Ivajlo Petkov (1976) – ex calciatore bulgaro
 Ivan Petkov Kolev (1930-2005) – calciatore e allenatore di calcio bulgaro
 Jordan Petkov (1976) – ex calciatore bulgaro
 Kiril Petkov (1980) – politico bulgaro con cittadinanza canadese
 Martin Petkov (2002) – calciatore bulgaro
 Milen Petkov (1974) – ex calciatore bulgaro
 Nasko Petkov Sirakov (1962) – ex calciatore bulgaro
 Nikola Petkov (1893-1947) – politico bulgaro
 Penčo Petkov Slavejkov (1866-1912) – poeta bulgaro
 Petko Petkov (1946) – allenatore di calcio ed ex calciatore bulgaro
 Petko A. Petkov (1942) – compositore di scacchi bulgaro
 Stanislav Petkov (1987) – pallavolista bulgaro
 Steven Petkov (1995) – calciatore bulgaro
 Živko Petkov (1993) – calciatore bulgaro

Pagine correlate
 Petkova